Damar (Kansas)
Damar (Star Trek) 

Desambiguações de topônimos